Manifest lipcowy – Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
 KWK „Manifest Lipcowy” – Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka
 MS Manifest Lipcowy – polski masowiec zwodowany w 1970